L'Open de Philadelphie de squash 1998 est l'édition 1998 de l'Open de Philadelphie de squash qui se déroule du 11 au 15 octobre 1998 à Philadelphie. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série et six joueuses qualifiées. 

Michelle Martin s'impose en finale face à la championne du monde et   mondiale Sarah Fitz-Gerald.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Philadelphie
Sport aux États-Unis en octobre 1998
Squash en 1998